

Astronomia
13389 Stacey – asteroide della fascia principale

Onomastica
Stacey – variante del nome proprio di persona inglese maschile e femminile Stacy

Persone
Alan Stacey – pilota di Formula 1 britannico
Declan Stacey – tuffatore australiano
Eric Stacey – regista britannico
George Stacey – calciatore inglese
Hans Stacey – pilota di rally olandese
Jack Stacey – calciatore inglese
Jeremy Stacey  – batterista e tastierista britannico

Altro
Stacey – nella subcultura Incel, la rappresentazione archetipica della ragazza più avvenente della media e iperselettiva
La porno detective (Stacey) – film statunitense del 1973

Pagine correlate
 Stacy
 Steacy